Cruzada do Caminho Eterno foi um ministério fundado por Samuel Coutinho, Fidélis Coutinho, RR Soares e Edir Macedo que ministrava cultos evangélicos em antigos teatros, no Rio de Janeiro em 1974. Mais tarde foi desfeito e Edir Macedo e RR Soares fundaram seus próprios ministérios, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus respectivamente.

Igreja Universal do Reino de Deus